Un sistem de control este un dispozitiv sau un set de dispozitive care gestionează, comandă, conduce sau/și reglează comportamentul altor dipozitive sau sisteme.

Sistem de control  se poate referi la:

Sisteme de control general
Sistem de control distribuit, unde elementele de control nu sunt centralizate
 Sistem de control difuz Hyperion, un sistem de control care analizează  și manipulează variabile continue (și nu variabile discrete, digitale) 
 Sistem de control ierarhic
 Sistem de control industrial
 Sistem de control în timp real

Sisteme de control specifice
 Kite control systems
 Lighting control system

Sisteme de control pe calculator (computerice)
 Sistem de control al focului (arme), which assists a weapons system in firing speed and accuracy.
 Sistem de control rețelizat, a hierarchical control system implemented by a computer network
 Sistem de Control Revizie, which automates various processes to regulate and maintain data revisions
 Sistem de Control Cod Sursă

Sisteme de  control vehicul
 Sistem de control zbor aeronave, care asistă piloții de aviație în timpul zborului
 Airborne Early Warning and Control 
Cruise control, un sistem care gestionează viteza la autovehicule
 Autonomous cruise control system, a cruise control system that uses radar or laser input to detect its surroundings
 Sistem de Control de Mediu, care controlează factorii de mediu pentru și la aeronave
 Sistem de control al reacției of a spacecraft, assisting in attitude control and steering 
 Sistem de control al tracțiunii, which maintains the traction between a vehicle's wheels and the travelling surface

Sisteme de control biologice
Nucleu de celulă, the central control system in every biological cell
Regulome, the entire set of control systems within a cell
Homeostasis, the regulation and maintenance of the physical properties of an internal environment, particularly within an organism
Sistemul endocrin, the organ system most responsible for the control of biological processes
Creier, the control system of the central nervous system and of all cognition
Reglare genetică, which controls what genes are and are not transcribed or expressed

Vezi și 
 Sistem de control
 Teoria controlului
 Controler (teoria controlului)
 Controlul mișcării
 Reglare

Dezambiguizare